Ростислав Васильевич Николаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1938 году на Дальнем Востоке. Член КПСС.

С 1959 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1959—1990 гг. — секретарь комитета комсомола Военно-механического института, первый секретарь Ленинского райкома комсомола, заведующый студенческим отделом горкома комсомола, секретарь, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома комсомола, первый секретарь Смольнинского райкома КПСС города Ленинграда, заведующий отделом культуры Ленинградского обкома КПСС, председатель комитета по телевидению и радиовещанию Ленинграда и Ленобласти.

Делегат XXIII, XXIV, XXVI съездов КПСС и XIX партконференции.

Умер в Ленинграде в 1991 году.

Ссылки 
 РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКОЛАЕВ : (Некролог) // Ленингр . правда . — 1991. — 18 июня Руководитель Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию в 1976—1989 гг .
 Николаев

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС